Апаш:
 Апаш — коммуна на северо-востоке Франции.
 Апаш — криминальная субкультура в Париже в конце XIX — начале XX веков.
 Апаш — отложной открытый, незастёгивающийся воротник и рубашка с такого рода воротником.